Det här är en lista på länder med kurdisktalande befolkning

Kurdisktalande runtom i världen

Kurdisktalande i Mellanöstern

Kurdisktalande i övriga Asien 
 Ungefärlig siffra 495 000 -

Kurdisktalande i Europa 

 1 300 000 
 850 000 
 850 000

Kurdisktalande i Amerika 
 Uppskattas vara mellan 21 000 och 28 000 -

Kurdisktalande i Australien

Källor

Kurdiska
Kurdistan
Länder med kurdisktalande befolkning
Kurdisktalande befolkning